Haderup ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Haderup (1876–1954), dänischer Zahnarzt
 Victor Haderup (1845–1913), dänischer Zahnarzt, Erfinder des nach ihm benannten Zahnschemas

Haderup steht für:

 Haderup (Dänemark), eine Gemeinde in Dänemark

Siehe auch:

 Zahnschema nach Haderup